Die Abkürzung IFEX bzw. Ifex steht für:

 Impulse Fire Extinguishing System, ein System zur Brandbekämpfung, siehe Impuls-Feuerlöschsystem
 IFEX (Unternehmen), die Herstellerfirma dieses Systems
 International Freedom of Expression Exchange, eine NGO-Gruppe, die sich für die Pressefreiheit engagiert
 Initiative für Existenzgründungen und Unternehmensnachfolge des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums

IFEX